Glarus steht für:

 Glarus, der Hauptort des Kantons Glarus und seit 2011 eine Fusionsgemeinde im mittleren Kantonsteil
 Glarus Nord, eine Fusionsgemeinde, die den nördlichen Kantonsteil umfasst
 Glarus Süd, eine Fusionsgemeinde, die den südlichen Kantonsteil umfasst
 Kanton Glarus, ein Kanton in der Schweiz

Siehe auch:
 New Glarus, eine Gemeinde in Wisconsin, USA
 Glaris
 Clarus